Siloam, lokacija u Jeruzalemu
Ezekijin tunel (Siloamski tunel)
Kupalište Siloam
Siloamski natpis
Kula u Siloamu
Siloam Springs, naselje u Arkansasu, SAD
Siloam (kršćanski rock sastav)